Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023 (спонсорское наименование: )  в городе Сандвикен (Швеция) c 18 по 26 марта 2023 года.

В чемпионате  участие 13 национальных сборных команд.

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2023.

Квалификация 

В чемпионате  участие 13 команд.

Панконтинентальный чемпионат по кёрлингу впервые использовался, как квалификационный турнир на этот чемпионат.

Мировой рейтинг

Система проведения чемпионата

Регламент турнира 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходят в плей-офф.

Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы.
В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Трансляции 
Прямые трансляции всех сессий доступно исключительно на канале The Curling Channel на спортивной видеоплатформе Recast.

Также отдельные матчи:
 CCTV 
 TSN 
 JTBC 

 NHK 
 SVT, SVT-SE Play, Kunskapskanal 
 Swiss TV/SRF/RDS/RSI 
 Eurosport 
 Polsat-PO

Составы команд 

скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер; источник:

Групповой этап

Таблица группового этапа 
После сессии 5'

  Выход в полуфинал
  Выход в 1/4 финала

Начало матчей указано по Центральноевропейскому времени (UTC+01:00).

 Сессия 1 суббота, 18 марта,  14:00 Сессия 2 суббота, 18 марта,  19:00 Сессия 3 воскресенье, 19 марта,  09:00 Сессия 4 воскресенье, 19 марта,  14:00 Сессия 5 воскресенье, 19 марта,  19:00 Сессия 6 понедельник, 20 марта,  09:00 Сессия 7 понедельник, 20 марта,  14:00 Сессия 8 понедельник, 20 марта,  19:00 Сессия 9 вторник, 21 марта,  09:00 Сессия 10 вторник, 21 марта,  14:00 Сессия 11 вторник, 21 марта,  19:00 Сессия 12 среда, 22 марта,  09:00 Сессия 13 среда, 22 марта,  14:00 Сессия 14 среда, 22 марта,  19:00 Сессия 15 четверг, 23 марта,  09:00 Сессия 16 четверг, 23 марта,  14:00 Сессия 17 четверг, 23 марта,  19:00 Сессия 18 пятница, 24 марта,  09:00 Сессия 19 пятница, 24 марта,  14:00 Сессия 20 пятница, 24 марта,  19:00''

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции

Март 2023 года
Чемпионаты мира в Швеции